Coles steht für:

 Coles Group, Eigentümer verschiedener Handelsketten in Australien, siehe Coles Myer
 Coles Supermarkets, eine Supermarktkette in Australien
 E. J. Coles & Company, britischer Automobilhersteller

Coles ist der Familienname folgender Personen: 
 Arthur Coles (1892–1982), australischer Unternehmer und Gründer der Coles Group 
 Bimbo Coles (* 1968), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bryony Coles (* 1946), britische Archäologin
 Cecil Coles (1888–1918), schottischer Komponist
 Charles Coles (1911–1992), US-amerikanischer Tänzer und Choreograf 
 Charlie Coles (1942–2013), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Chris Coles (* 1992), englischer Badmintonspieler 
 Cowper Phipps Coles (1819–1870), britischer Kapitän und Erfinder 
 Dane Coles (* 1986), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Dennis Coles (* 1970), US-amerikanischer Rapper 
 Edward Coles (1786–1868), US-amerikanischer Politiker
 Geoffrey Coles (1871–1916), britischer Sportschütze
 George Coles (1810–1875), kanadischer Politiker
 Glynis Coles (* 1954), britische Tennisspielerin
 Isaac Coles (1747–1813), US-amerikanischer Politiker
 John Coles (Archäologe) (1930–2020), britischer Archäologe
 John David Coles, US-amerikanischer Regisseur
 Johnny Coles (1926–1997), US-amerikanischer Jazztrompeter 
 Kim Coles (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin 
 Maya Jane Coles, britische Musikproduzentin, Toningenieurin und DJ
 Mildred Coles (1876–19??), britische Tennisspielerin
 Neil Coles (* 1934), englischer Profigolfer
 Nicola Coles (* 1972), neuseeländische Ruderin
 Phillip Coles (1931–2023), australischer Kanute, Rettungsschwimmer und Sportfunktionär
 Richard Coles (* 1962), englischer Geistlicher, Buchautor und Radiomoderator
 Robert Coles (* 1929), US-amerikanischer Kinderpsychiater und Sachbuchautor
 Walter Coles (1790–1857), US-amerikanischer Politiker

Coles ist der Name folgender Orte in

Europa:
 Coles (Portugal)
 Coles (Ourense)

den Vereinigten Staaten:
 Coles (Illinois), im Coles County (gemeindefreies Gebiet)
 Coles (Maine), im Kennebec County
 Coles (Mississippi), im Amite County
 Coles (Rhode Island), im Kent County (Rhode Island)
 Coles Creek, im Columbia County (Pennsylvania)
 Coles Crossing, im Florence County (South Carolina)
 Coles Hill (Virginia), im Pittsylvania County (Virginia)
 Coles Mill, im Columbia County (Pennsylvania)
 Coles Park, im Scioto County (Ohio)
 Coles Point, im Westmoreland County (Virginia)

Australien:
 Coles Bay, Ort auf Tasmanien

Siehe auch:
 Coales
 Cole
 Kohls